Stift Brandenburg steht für:

 Hochstift Brandenburg, reichsunmittelbares Territorium des Bischofs von Brandenburg (948–1571)
 Domstift Brandenburg, evangelische, verwaltende Einrichtung in Brandenburg an der Havel